Ареццо — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Ареццо — провінція в Італії, у регіоні Тоскана.
 Ареццо — середньовічний італійський університет.
 Ареццо — італійський футбольний клуб з міста Ареццо.